Улица Павлика Морозова:

 Улица Павлика Морозова — в Алапаевске;
Улица Павлика Морозова — во Владикавказе;
 Улица Павлика Морозова — в Москве;
 Улица Павлика Морозова — в Северодвинске;
 Улица Павлика Морозова — в Подольске.

См. также 
 Улица Павла Морозова
 Парк имени Павлика Морозова

Павлик Морозов